У́лица Ца́ндера — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Цандера — улица в Москве.

Украина 
 Улица Цандера — улица в Донецке.
 Улица Цандера — улица в Кривом Роге.